Waras kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Waras̄, distrikt, Bamiyan,

Peru 

 Huaraz, regionhuvudort, Ancash, Provincia de Huaraz, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Peruförgreningar